Флаг муниципального образования Камышева́тское сельское поселение Ейского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 23 июня 2011 года решением Совета Камышеватского сельского поселения № 78 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6997.

Описание 
«Прямоугольное полотнище синего цвета с отношением ширины к длине 2:3, в центре которого — ветряная мельница жёлтого цвета, ниже которой сложенные в диагональный крест два пшеничных колоса жёлтого цвета и два стебля камыша белого цвета».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Земли Камышеватского сельского поселения омывают Азовское море и Ясенский залив, что аллегорически отражено, синим цветом. Единственный населённый пункт поселения — станица Камышеватская, расположена у Камышеватской косы.

Изображение стеблей камыша указывает на наименование поселения и косы Камышеватской, вдоль берегов поросшей камышом. Изображение камыша также аллегорически указывает на то, что камыш являлся основным строительным материалом для возведения жилья.

Синий цвет полотнища символизирует чистое небо, безупречность, движение вперёд и целеустремленность, настойчивость и упорство.

Белый цвет символизирует простоту, ясность, мудрость и миролюбие.

Ветряная мельница — основной элемент флага, указывает на достопримечательность поселения, памятник старины, деревянную ветряную мельницу, построенную в XIX веке. Мельница символизирует сельское хозяйство, трудолюбие и аллегорически указывает на переработку сельхозпродукции в поселении.

Пшеничные колосья символизируют сельское хозяйство, плодородие, достаток и указывают на то, что выращивание зерновых является основой экономики хозяйств поселения.

Жёлтый цвет символизирует солнечный свет, процветание, достаток, стабильность, почёт и уважение.

Примечания 

Флаги с изображением мельницы
Флаги с изображением пшеничного колоса